Эбенезер (; ; ):

 Топонимы
  — в библейской Книге Самуила место сражения между израильтянами и филистимлянами (см. Филистимский плен Ковчега).
  — город в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
 Эбенезер-плейс — улица в городке Уик (Шотландия).

 Эбенезер — мужское имя, например:
 Гендерсон, Эбенезер (1784—1858) — британский библеист и богослов.
 Эллиот, Эбенезер (1781—1849) — английский народный поэт.
 Эбенезер Скрудж — персонаж повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» (1843).

 Прочее
 «Эбен га-Эзер» («Eben ha-Ezer») — раввинский ритуальный кодекс.